Trivela pode se referir a:

Trivela (futebol), uma jogada no futebol.
Trivela (revista), publicação mensal sobre futebol.

Desambiguação